34-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров () проходил в австрийском Хохфильцине с 8 февраля по 12 февраля 2000 года.

Соревнования проходили среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 8 комплектов медалей, по 2 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

В целом, весь чемпионат прошел при тотальном преимуществе сборной Германии, которая остановилась в шаге от уникального достижения — победы во всех гонках. Помешала этому представительница российской сборной Ирина Фомина, опередившая Сабрину Бухгольц в индивидуальной гонке на 12,5км, которая к своей серебряной медали завоевала 3 золота, включая эстафету. В мужской части турнира абсолютным чемпионом стал восходящая «звезда» из Германии Фабиан Мунд. Однако, в дальнейшем череда травм и болезней помешали ему добиться высот во взрослом биатлоне. Кроме упомянутых спортсменов свои первые медали на соревнованиях столь высокого уровня завоевали такие известные в будущем биатлонисты, как Тура Бергер (Норвегия), Елена Хрусталева (Россия, Казахстан), Андреас Бирнбахер (Германия), Иван Черезов (Россия), Николай Круглов (Россия) и Даниэль Граф (Германия).

Результаты Соревнования

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2000 год в биатлоне